Клингенберг — романоязычное имя собственное, фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Клингенберг-ам-Майн — город в Баварии (Германия).
 Клингенберг — община в Саксонии (Германия).
 Клингенберг — район города Хайльбронн, Германия.

Замки 
 Клингенберг — средневековый замок в швейцарском кантоне Тургау.
 Клингенберг — немецкое название замка Звиков на юге Чехии.

Персоналии 
 Клингенберг, Генрих фон (ум. 1306) — епископ Констанца в 1296—1306 годах.
 Клингенберг, Александр Михайлович (1865—1909) — екатеринославский губернатор в 1906—1909 гг.
 Клингенберг, Альф (1867—1944) — норвежский пианист.
 Клингенберг, Вильгельм (1924—2010) — немецкий математик, один из основателей современной школы дифференциальной геометрии в Германии.
 Клингенберг, Карл Фёдорович (1772—1849) — генерал от инфантерии, военный педагог.
 
 Клингенберг, Николай Михайлович (1853—1917) — российский государственный деятель.
 Клингенберг, Хенрик (род. 1978) — музыкант, клавишник группы «Sonata Arctica» с конца 2002 года.
 Клингенберг, Фриц (1912—1945) — штандартенфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.